L'expressió guerra russosueca s'aplica a qualsevol de les guerres que han tingut lloc històricament entre Suècia i Rússia:

Vegeu també 
 Guerres del nord
 Guerra finlandesa (desambiguació)